Оломбрада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-де-Куэльяр. Занимает площадь 66 км². Население — 707 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página no oficial del pueblo de Olombrada
 Mapa de la situación de Olombrada

Муниципалитеты Сеговии